Иоганн Фридрих Хемниц (; ,  — , ) — немецкий юрист, мекленбургский историк и архивариус.

Иоганн Кемниц был сыном юриста и канцлера Померании Мартина Кемница (1561—1627). Учился в университетах Франкфурта на Одере и Ростока. В 1636 году он отправился в Нидерланды и Англию. С 1637 года несколько лет был управляющим во Франции.

С 1639 года Кемниц жил в Шлезвиге. В 1642 он был назначен королевским архивариусом в Шверине. В 1648 году он стал секретарем герцогини Магдалены Сибиллы Гольштейн-Готторпской. После её брака с герцогом Мекленбурга-Гюстрова Густавом Адольфом Хемниц был назначен секретарем и архивариусом в Гюстрове. В 1667 году он был назначен протонотарием и помощником в придворном суде в Пархиме.

Он оставил обширную мекленбургскую хронику «Chronicon Megapolense», которая, среди прочего, включает в себя генеалогии мекленбургского княжеского дома. Согласно манускрипту Кемница, опубликованному после его смерти Иоганном Хюбнером в 1708 году, основатель древнерусского государства князь Рюрик был сыном бодричского князя Годлиба (Годслава, Готлейба), который погиб в войне с данами в 808 году. На хронику Кемница опирался проректор гюстровской гимназии Фридрих Томас, находивший «русские» корни в генеалогиях Мекленбурга.

Литература 
 Ludwig Fromm: Chemnitz, Johann Friedrich. Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 4, Duncker & Humblot, Leipzig 1876, S. 116.

Примечания

Ссылки 
 Literatur über Johann Friedrich Chemnitz
 Chemnitz, Johann Friedrich von

Историки Германии